Реза Гучаннеджад (, 20 сентября 1987) — нидерландский и иранский футболист, нападающий. Выступал в сборной Ирана.

Клубная карьера 
Гучаннеджад родился 20 сентября 1987 года в городе Мешхед, в 8-летнем возрасте вместе с семьей эмигрировал в Нидерланды. Воспитанник юношеских команд футбольных клубов «Камбюр» и «Херенвен».

Во взрослом футболе дебютировал в 2005 году выступлениями за «Херенвен», в котором провел лишь 2 матча чемпионата. На условиях аренды играл за команды «Гоу Эхед Иглз» и «Эммен».

В 2009 году заключил с «Гоу Эхед Иглз» полноценный контракт, однако уже через год перешёл в «Камбюр». В течение 2011—2013 годов играл в Бельгии, сначала за «Сент-Трюйден», а впоследствии за «Стандард».

В состав английского «Чарльтон Атлетик» присоединился 30 января 2014, заключив с клубом контракт на 2,5 года.

Карьера в сборной 
В 2006 году дебютировал в составе юношеской сборной Нидерландов, принял участие в 3 играх на юношеском уровне, отметившись одним забитым голом.

16 октября 2012 дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Ирана. В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2014 года нападающий забил единственные голы иранцев в матчах против сборных Катара и Южной Кореи, закончились победами иранцев с одинаковым счетом 1:0. Эти победы позволили его сборной квалифицироваться для участия в мундиале с первого места в своей группе. Всего за сборную сыграл 14 матчей, забив 10 мячей.

В 2014 году отправился в Бразилию вместе со сборной на чемпионат мира по футболу 2014.

В 2018 снова попал в заявку сборной на чемпионат мира, но на самом турнире не провёл ни минуты. 27 июня в своём Инстаграм аккаунте объявил о завершении карьеры в сборной.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Аль-Кувейт»
Игроки ФК «Аль-Вакра»
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК ПЕК Зволле